ТЭЦ-14 — предприятия электроэнергетики:

 Первомайская ТЭЦ-14
 Пермская ТЭЦ-14